Christian Uhlig ist der Name folgender Personen:

* Christian Uhlig (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1931), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Christian Uhlig (Bildhauer) (* 1944), deutscher Bildhauer, Keramiker und Plastiker
 Christian Friedrich Uhlig (1774–1848), deutscher Kirchenbaumeister